The Bronx steht für:

 The Bronx, Stadtbezirk von New York City
 The Bronx (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1981
 The Bronx (Band), US-amerikanische Punkrock Band

Siehe auch:
 Bronx (Begriffsklärung)